Блатно може бити:

 Блатно (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Блатно (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република
 Блатно (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Доњепосавска регија, Република Словенија